L'altise de la pomme de terre peut désigner divers insectes coléoptères, ravageurs principalement de la pomme de terre :
 en Europe : Psylliodes affinis Paykull ;
 en Amérique, deux espèces du genre Epitrix : 
 Epitrix cucumeris Harris, 
 Epitrix tuberis Gentner, l'altise des tubercules.

Voir aussi 
 Altise,  insecte sauteur de l'ordre des coléoptères

Coléoptère (nom vernaculaire)
Chrysomelidae
Ravageur de la pomme de terre